Село
 Велика Кісниця — село в Україні, в Ямпільському районі Вінницької області

Інше
 Велика Кісниця — пункт пропуску через Державний кордон України на кордоні з Молдовою